1982 Голяма награда на Австрия е 14-о за Голямата награда на Австрия и тринадесети кръг от сезон 1982 във Формула 1, провежда се на 15 август 1982 година на пистата Йостерайхринг близо до Шпийлберг, Австрия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 

 

Голяма награда на Австрия